Les Nénètses, un peuple autochtone de Russie vivant à proximité du cercle polaire.
 Le nénètse, une langue ouralienne parlée par le peuple nénètse en Russie.